Mulley ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Mulley (1918–1995), britischer Politiker der Labour Party
 Hermann Mulley (1811–1886), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Oskar Mulley (1891–1949), österreichischer Maler